Franko ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Franko (1856–1916), ukrainischer Dichter und Schriftsteller
 Jean Franko (* 1976), venezolanischer Pornodarsteller
 Jure Franko (* 1962), slowenischer Skirennläufer
 Sam Franko (1857–1937), US-amerikanischer Violinist und Musikpädagoge
 Yusuf Franko Pascha (1855–1933), osmanischer Politiker

Franko ist der Name von:

 Franko (Worms), Bischof von Worms
 Franko von Dortmund († 1234), Domherr in Münster

Sonstiges:
 Franko Escarpment, Geländestufe im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Mit franko oder franco werden in der Kaufmannssprache Lieferungen bezeichnet, bei denen der Versender die Frachtkosten trägt und dem Empfänger kein Porto beziehungsweise keine Transportkosten in Rechnung gestellt werden; siehe Frankatur

Siehe auch:

 Franco (Begriffsklärung)